Universidad de Santiago puede hacer referencia a:

La estación Universidad de Santiago del Metro de Santiago; 
La Universidad de Santiago de Chile, en la capital de ; 
La Universidad de Oriente o Universidad de Santiago de Cuba, en Santiago de Cuba, Cuba; o
La Universidad de Santiago de Compostela, en Galicia, .,